Tabela wszech czasów Ekstraklasy w futsalu obejmuje podsumowanie sezonów 1994/1995 – 2013/2014 najwyższej klasy rozgrywkowej tej dyscypliny w Polsce.

Tabela prezentuje liczbę: zdobytych tytułów mistrza Polski, rozegranych meczów, zdobytych punktów w lidze, zwycięstw, remisów, porażek, bramek strzelonych i bramek straconych oraz bilans bramek.

Tabela 
Stan na koniec sezonu 2013/2014.

Źródło:

Legenda:
 uczestnicy Ekstraklasy sezonu 2014/2015

Uwagi 
 W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty.
 FC Nova Katowice – występował w rozgrywkach pod nazwą: Jango Katowice, Jango Mysłowice, Jango Gliwice
 Cuprum Polkowice – występował w rozgrywkach jako Cuprum Polkowice, TPH
 Rekord Bielsko-Biała – występował w rozgrywkach jako BTS Lipnik
 Akademia Futsal Club Pniewy – występował w rozgrywkach jako Akademia Słowa Poznań
 TPC Komputery Legnica – występował w rozgrywkach pod nazwą Cynk-Mal, Cambras, DSI, Team Legnica
 Radio Flash Katowice – występował w rozgrywkach pod nazwą Rancho – Amica Knurów
 Boruta Zgierz – występował w rozgrywkach pod nazwą Grembach, Grembach – Kolejarz, Owlex Łódź
 Skała – Inter Tychy – występował w rozgrywkach pod nazwą Gralco
 FC Siemianowice Śląskie – występowały w rozgrywkach pod nazwą Timemaster, Inpuls Alpol
 WP Warszawa – występował w rozgrywkach pod nazwą Żywiec Trade, KP
 Sedtex Gliwice – występował w rozgrywkach pod nazwą Mar-HO
 Gazownik Wawelno – występował w rozgrywkach pod nazwą Marioss Opole
 Centrum Bielsko Biała – występował w rozgrywkach pod nazwą Team
 MORiS Chorzów – występował w rozgrywkach pod nazwą Stolbud
 Marwit Toruń – występował w rozgrywkach pod nazwą Marwit Zławieś Wielka

Przypisy 

Futsalowe rozgrywki klubowe w Polsce
Piłkarskie rankingi